Glauche ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glauche (1928–1981), deutscher Kabarettist, Kabarettautor, Kabarettregisseur
 Johann Georg Glauche, deutscher Schriftsteller
 Marcel Glauche (* 1990), deutscher Schauspieler